L'adjectif nival (masculin, nivale au féminin) qualifie ce qui a trait à la neige.

Les mots nivalis (masculin/féminin) et nivale (neutre) sont par ailleurs les deux formes de nominatif singulier d'un adjectif latin signifiant « de la neige, des neiges, nival ».

Sciences et techniques

Biologie 
 En taxonomie, les mots nivalis et nivale servent d'épithètes spécifiques pour nommer des espèces animales et végétales trouvées dans des régions enneigées. Pour les espèces concernées, consulter les listes générées automatiquement : nivalis, nivale.

Hydrologie 
 Le régime nival est un régime hydrologique simple, caractérisé par une seule alternance annuelle de hautes et de basses eaux.
 Le régime pluvio-nival est un régime hydrologique présentant une tendance dominante de régime pluvial complétée par un apport nival.

Sciences humaines et sociales 
 En biogéographie, l'étage nival succède à l'étage alpin et commence dès les premières neiges éternelles.
 En géographie physique :
 la fonte nivale est un phénomène climatique saisonnier des régions tempérées, qui réside dans la transformation en eau de ruissellement de la neige et de la glace accumulées durant la saison froide ;
 le manteau nival est le dépôt des précipitations neigeuses sur le sol ou sur une étendue au-dessus du sol (toits).

Culture et société 
 Nival Interactive est une société russe de développement de jeux vidéo, principalement basée à Moscou.